Бил Скарсгорд (; рођен 9. августа 1990. године у Велингбију) шведски је глумац познат по улози кловна Пенивајза у филму То из 2017. и наставку То: Друго поглавље из 2019. године.

Филмографија 

|-
| 2000. || Фурија из воде || -{Järngänget }- || Клас|| 
|-
| 2008. || Арн - Краљевство на крају пута || -{Arn – Riket vid vägens slut)}- || Ерик|| 
|-
| 2009. || Кени почиње || -{Kenny Begins}- || Понтус|| 
|-
| 2010. || Једноставни Сајмон || -{I rymden finns inga känslor}- || Сајмон|| 
|-
| 2010. || Иза плавог неба || -{Himlen är oskyldigt blå}- || Мартин|| 
|-
| 2011. || Крунски драгуљи || -{Kronjuvelerna}- || Ричард Персон|| 
|-
| 2011. || Сајмон и храстови || -{Simon och ekarna}- || Сајмон|| 
|-
| 2012. || Ана Карењина || -{Anna Karenina}- || капетан Махотин|| 
|-
| 2013. || Викторија || -{Victoria}- || Ото|| 
|-
| 2013−2015. || Хемлок Гроув || -{Hemlock Grove }- || Роман Гадфри||33 епизоде 
|-
| 2016. || Трилогија Другачија: Одани - Први део || -{The Divergent Series: Allegiant}- || Метју|| 
|-
| 2017. || Атомска плавуша || -{Atomic Blonde}- || Меркел || 
|-
| 2017. || То || -{It}- || Пенивајз|| 
|-
| 2018. || Убилачка нација || -{Assassination Nation}- || Марк|| 
|-
| 2018. || Касл Рок || -{	Castle Rock}- || затвореник у Шошенку|| 
|-
| 2018. || Дедпул 2 || -{Deadpool 2}- || Цајтгајст
|- 
| 2019. || То: Друго поглавље || -{It – Chapter Two}- || Пенивајз|| 
|-
| 2020. || Са ђаволом све време || -{The Devil All the Time}- || Вилард Расел ||
|-
| 2021. || Вечни || -{Eternals}- || Кро (глас) ||
|-
| 2022. || Варварин || -{Barbarian}- || Кит Тошко ||
|-
| 2023. || Џон Вик 4 || -{John Wick: Chapter 4}- || маркиз од Грамона || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1990.
Шведски глумци